Мария Иванова Статулова е българска театрална, филмова и телевизионна актриса.

Биография 
Родена е на 13 септември 1953 г. в Бургас.

През 1975 г. завършва актьорско майсторство за драматичен театър във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на професор Боян Дановски. На следващата година получава наградата на Съюза на артистите в България за най-добър млад актьор.

Трупа стаж в театрите в Драматичен театър - Кърджали (1975 – 1978) и Ямболския драматичен театър (1978 – 1979). След това играе в Сатиричния театър в София (1979-).

На Стената на славата пред Театър 199 има пано с нейните отпечатъци.

Член е на Съюза на българските филмови дейци.

Сред множеството филми, в които е имала роли, са: „Откраднати очи“ (2005), „Дунав мост“ (1999), „Да обичаш на инат“ (1986), „Маневри на петия етаж“ (1985), „Адаптация“ (1981), „Дами канят“ (1980), „Авантаж“ (1977).

Участва в сериали: „Забранена любов“, „Седем часа разлика“, „Стъклен дом“, „Столичани в повече“ и „Под прикритие“.

Статулова е съпруга на режисьора Димитър Радичков, син на писателя Йордан Радичков.

Награди и отличия 
 Наградата „за най-добър млад актьор на годината“ на Съюза на артистите в България (1976).
 „Специалната награда“ за ролята и на (Румяна) във филма „Авантаж“ XV ФБИФ (Варна, 1978).
 Награда „Златен Лачено“ за женска роля (Румяна) във филма „Авантаж“ на ХII фестивал на неореалистичното кино (Авелино, Италия, 1979).
 Награда „за поддържаща роля“ (Рада) за филма „Ева на третия етаж“ (Карлово, 1987).
 Награда „за най-добра женска роля“ на СБФД във филма „Трака-трак“ (Варна, 1997).

Театрални роли 
 „Вампир“ от Антон Страшимиров – Вела
 „Идиот“ от Фьодор Достоевски – Аглая
 „Рейс“ от Станислав Стратиев – момичето
 „Кавказкият тебеширен кръг“ от Бертолд Брехт
ТВ театър
 „Избраникът на съдбата“ (1987) (Бърнард Шоу) – дамата
 „Люлка на героя“ (1980) (Диас Гомес)

Филмография

Източници

Външни препратки 

 „Мария Статулова: „Обичам да обичам“, интервю на Наталия Николаева, public-republic.com, 17 юни 2008
 „Мария Статулова: Оставаме само с „араламбене“, интервю на Милена Бойчева, trud.bg, 27 юли 2013
  
  Мария Статулова в КиноПоиск

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Възпитаници на НАТФИЗ
Носители на Аскеер
Носители на Икар
Родени в Бургас